(C21) es un canal de televisión abierta chileno que emite en la ciudad de Chillán, Región de Ñuble. Es propiedad de MASE Comunicaciones y su programación es de carácter generalista.

Logotipos

Enlaces externos 

 

Canales de televisión abierta de Chile
Medios de comunicación de la región de Ñuble
Canales y estaciones de televisión fundados en 1996
Empresas de Chillán